Guillaume Barbaz (1979-), champion du monde 2006 de slalom en roller ;
 Jean-Louis Martin-Barbaz (1936-2019), comédien et metteur en scène français.

Lien externe 
 
Patronyme francoprovençal